Дитячий оздоровчий табір імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України — освітньо-оздоровчий дитячий табір Збройних сил України.

Історія 
Історія заснування дитячого оздоровчого табору бере свій початок у 1953 році, коли у чудовому зеленому куточку міста Одеси — на Дачі Ковалевського — було створено табір для відпочинку дітей військовослужбовців. Пізніше ця дитяча здравниця отримала ім'я першого космонавта Юрія Гагаріна.

За роки існування дитячого оздоровчого табору в ньому відпочили та оздоровилися майже 50 тисяч дітей.

Свого часу дитячим табором опікувалися представники Одеського інституту Сухопутних військ, військово-політичних і виховних структур, військово-медичного управління, безпосередньо командувачі військ Південного оперативного командування.

Понад 50 років табір належав до матеріальної бази Одеського інституту Сухопутних військ. Діти із задоволенням відвідували інститут, знайомилися з його історією, цікавилися навчанням та побутом курсантів. Завдяки цьому дехто з них у подальшому обрав професію захисника Вітчизни.

Сучасний стан 
З 2008 року табір підпорядковано Генеральному штабу Збройних сил України. З 2012 року безпосереднє керівництво табором здійснює 59 Будинок офіцерів. Для відпочинку дітей створені всі умови. Табір розрахований на 225 місць. На трьох гектарах зеленої зони розташовані спальні корпуси, майданчики для занять спортом та для відпочинку, літня естрада. Вік відпочивальників — від 8 до 14 років. Нині у дитячому таборі імені Юрія Гагаріна працюють різноманітні гуртки (авіамодельний, судномодельний, аеробіки, «умілі руки»), спортивні секції: баскетболу, волейболу, футболу та настільного тенісу. Щодня проводяться численні змагання та конкурси.

Під час відпочинку діти бувають на екскурсіях по визначних місцях міста Одеси, відвідують театри, музеї, здійснюють морські прогулянки на катерах.

Традиційними для табору є свята «День Нептуна», «Міс плюс Містер», «Українські вечорниці», «Камертон доброго настрою», дисковечори тощо.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України

Посилання 

Дитячі заклади
Дитячі табори